El Mosquito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mosquito, Veracruz, ort, Isla, 
 El Mosquito, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar